, née le , est une judokate japonaise.

Palmarès international en judo

Notes et références

Liens externes

Naissance en juin 1988
Judokate japonaise
Naissance dans la préfecture de Kumamoto
Championne d'Asie de judo